Porto Novo steht für:

 Porto Novo (Kap Verde), Stadt auf Santo Antão, Kapverden
 Porto Novo (Concelho), Distrikt auf Santo Antão, Kapverden
 Porto Novo (Portugal), Ort in Portugal

siehe auch:
 Porto-Novo, Hauptstadt von Benin
 Portonovo, italienisches Küstendorf
 Portanova
 Porta Nuova